{| align=right cellpadding=3 id=toc style="margin-left: 15px;"
| align="center" | <small>2012 год в телевидении | 2013 год в телевидении</small>
|-
| align="center" |2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | 2015/16
|}

Ниже приведено телевизионное расписание трансляции программ пяти широковещательных сетей США в прайм-тайм с сентября 2012 года по август 2013 года. Список включает в себя данные по каждому каналу по новым программам, текущим и закрытым с сезона 2011/12.

NBC стал первой сетью, которая объявила о своем расписании 13 мая 2012 года, следом 14 мая Fox, 15 мая ABC, 16 мая CBS и 17 мая The CW.

MyNetworkTV не включен в список, так как не выпускают оригинальных программ и транслируют повторы. Из расписания Ion Television имеются лишь новые эпизоды сериалов канадского канала CTV «Читающий мысли» и «Горячая точка», а также трансляции соревнований по рестлингу WWE Main Event. PBS также отсутствует в списке, так как не имеет строгого графика.

 Расписание 

  Локальные программы
  Повторы программ
  Прямые трансляции спортивных событий
  Различные программы
 Новые шоу выделены Жирным.
 Указано Североамериканское восточное время и Тихоокеанское время.
 В скобках рядом с названиями указаны премьерные даты.
 Пометку (П) имеют повторы ранее вышедших эпизодов или выпусков

 Воскресенье 

 Понедельник 

 Вторник 

 Среда 

 Суббота 

 По каналам 

 ABC 

Вернувшиеся шоу:
     Американская семейка Анатомия страсти Бывает и хуже Касл Копы-новобранцы  Месть Не верь с*** из квартиры 23 Однажды в сказке Счастливый конец Последний настоящий мужчина Пригород Скандал Следствие по телу Счастливый конец  Танцы со звёздами   Частная практика Новые шоу:
     Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь Кантри в Малибу Красная вдова Любовницы Мотив Нэшвилл Парк авеню, 666 Последний час Последняя надежда  СоседиНе вернувшиеся с сезона 2011/12:
 Ангелы ЧарлиABC Cancels 'Charlie’s Angels' , Deadline Hollywood, October 14, 2011
 Благочестивые стервы  Город хищниц (продлён в сети TBS)
  Отчаянные домохозяйкиABC Boss Confirms «Desperate Housewives» to End: «We Wanted It To Have Its Victory Lap» , TV Line, August 7, 2011
 Пропавший Пэн Американ Река Сделай это CBS 

Вернувшиеся шоу:
 48 часов 60 минут C.S.I.: Место преступления C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк Survivor Большой брат  В поле зрения Гавайи 5.0 Голубая кровь Два с половиной человека Две девицы на мели Как я встретил вашу маму Майк и Молли Менталист Морская полиция: Лос-Анджелес Морская полиция: Спецотдел Мыслить как преступник Помнить всё Правила совместной жизни Теория Большого взрыва '
 Хорошая женаНовые шоу:
  Вегас Везунчик  (не показано)
 Партнёры Под куполом   Сделано в Джерси ЭлементарноНе вернувшиеся с сезона 2011/12:
 C.S.I.: Место преступления Майами   Одарённый человек  The CW 

Вернувшиеся шоу:
 90210   Дневники вампира Зои Харт из южного штата Никита Сверхъестественное Сплетница Топ-модель по-американскиНовые шоу:
 Capture  Дневники Кэрри Доктор Эмили Оуэнс Красавица и чудовище Культ Стрела Не вернувшиеся с сезона 2011/12:
   Дерзкий Лос-Анджелес Двойник Тайный круг Холм одного дерева Fox 

Вернувшиеся шоу:
 American Idol The X Factor Адская кухня Американский папаша! Воспитывая Хоуп Грань Гриффины Закусочная Боба  Контакт Кости   Новенькая  Симпсоны Хор Шоу КливлендаНовые шоу:
  Бен и Кейт Доктор мафии   Последователи Проект МиндиНе вернувшиеся с сезона 2011/12:
  Terra Nova Аллен Грегори Алькатрас Доктор Хаус Искатель Лучшая охрана Наполеон Динамит  Ion Television 

Вернувшиеся шоу:
 Горячая точка Читающий мысли (до этого — на NBC)

Новые шоу:
 WWE Main Event NBC 

Вернувшиеся шоу:
  The Biggest Loser     В Америке есть таланты Всю ночь напролёт  Гримм Закон и порядок: Специальный корпус Звезда моды NBCUniversal’s New Nine-Year «Sunday Night Football» Agreement Includes More Games, Three Super Bowls, Upgraded Playoff Package & Enhanced Flex Scheduling
 Офис Парки и зоны отдыха Родители Сообщество Студия 30 Смэш Уитни Новые шоу:
     Ганнибал   На старт! Не навреди Новая норма Обман  Пенсильвания-авеню, 1600 Пересекая черту Пожарные Чикаго Революция   Не вернувшиеся с сезона 2011/12:
  Где ты, Челси?
 Главный подозреваемый2011-12 Season Scorecard
 Друзья навсегда
 Закон Хэрри
 Клуб «Плейбоя»NBC Cancels 'The Playboy Club' , Hollywood Reporter, October 4, 2011
 '''
 Пробуждение
 Родословная семьи (продлён в сети TLC)
 
 '''
 Фактор страха' Фирма Чак Продления и закрытия 

 Продления на полный сезон 

 ABC 
  — 22 октября 2012 года заказано 2 дополнительных эпизода, в результате для нового сезона подтверждено производство 24 эпизодов. 5 марта 2013 года число эпизодов в сезоне доведено до 26.
 Нэшвилл — полный первый сезон заказан 12 ноября 2012 года.
 Скандал — 29 октября 2012 года заказан очередной сезон проекта.
 Соседи — заказ на полный первый сезон подтверждён 29 октября 2012 года.

 CBS 
 Вегас — первый сезон, состоящий из 22 пизодов, был заказан 23 октября 2012 года, однако позднее количество эпизодов сократили до 21.
 Элементарно — продлён на полный первый сезон 23 октября 2012 года.

 The CW 
 Красавица и чудовище — первый сезон заказан 9 октября 2012 года.
 Стрела — 22 октября 2012 года от канала пришёл запрос на полный первый сезон

 Fox 
 Бен и Кейт — 8 октября 2012 года канал заказал полный сезон из 18 эпизодов.
 Проект Минди — заказ на полный сезон, состоящий из 22 эпизодов, был утверждён 8 октября 2012 года 16 октября число эпизодов было увеличено до 24.

 NBC 
 Закон и порядок: Специальный корпус — 6 декабря 2012 года канал заказал 2 дополнительных эпизода, общее число выросло до 24 эпизодов.
 На старт! — полный первый сезон был утверждён 2 октября 2012 года
 Новая норма — полный первый сезон был утверждён 2 октября 2012 года
 Пожарные Чикаго — продлён на полный первый сезон 8 октября 2012 года.
 Революция — 2 октября 2012 года был заказан полный первый сезон, состоящий из 22 эпизодов, но позднее было решено сократить общее количество до 20.

 Продления 

 ABC 
  — 14 мая 2013 года продлено на очередной, уже тридцать пятый по счёту сезон.
  — 14 мая 2013 года продлено на очередной, уже двадцать четвёртый по счёту сезон.
  — 14 мая 2013 года продлено на очередной, уже пятый по счёту сезон.
 Американская семейка — продлён на пятый сезон 10 мая 2013 года.
 Анатомия страсти — продлён на десятый сезон 10 мая 2013 года.
 Бывает и хуже — продлён на пятый сезон 10 мая 2013 года.
  — 14 мая 2013 года продлено на очередной, второй по счёту сезон.
 Касл — продлён на шестой сезон 10 мая 2013 года.
  — 31 июля 2013 года продлён на третий по счёту сезон.
 Месть — продлён на третий сезон 10 мая 2013 года.
 Нэшвилл — продлён на второй сезон 10 мая 2013 года.
 Однажды в сказке — продлён на третий сезон 10 мая 2013 года.
 Последний настоящий мужчина — продлён на третий сезон 10 мая 2013 года.
 Пригород — продлён на третий сезон 10 мая 2013 года.
 Скандал — продлён на третий сезон 10 мая 2013 года.
 Соседи — продлён на второй сезон 11 мая 2013 года.
 Танцы со звёздами — R14 мая 2013 года продлено на очередной, уже семнадцатый по счёту сезон.
  — 5 марта 2013 года было анонсировано 6 новых игр.
  — 14 мая 2013 года продлено на очередной, уже восемнадцатый по счёту сезон.

 CBS 
 C.S.I.: Место преступления — 20 марта 2013 года был продлён на очередной, уже четырнадцатый сезон.
 Survivor — продлён на двадцать седьмой сезон 27 марта 2013 года.
  — продлён на пятый сезон 27 марта 2013 года.
 В поле зрения — продлён на третий сезон 27 марта 2013 года.
 Гавайи 5.0 — продлён на четвёртый сезон 27 марта 2013 года.
 Голубая кровь — продлён на четвёртый сезон 27 марта 2013 года.
 Два с половиной человека — продлён на одиннадцатый сезон 26 апреля 2013 года.
 Две девицы на мели — продлён на третий сезон 27 марта 2013 года.
 Как я встретил вашу маму — 30 января 2013 года было объявлено, что сериал продлён на девятый сезон, который станет последним.
 Майк и Молли — продлён на четвёртый сезон 27 марта 2013 года.
 Менталист — продлён на шестой сезон 27 марта 2013 года.
 Морская полиция: Лос-Анджелес — продлён на пятый сезон 27 марта 2013 года.
 Морская полиция: Спецотдел — продлён на одиннадцатый сезон 1 февраля 2013 года.
 Мыслить как преступник — продлён на девятый сезон 9 мая 2013 года.
 Под куполом — продлён на второй сезон 29 июля 2013 года.
 Помнить всё — продлён на третий сезон, премьера которого была запланирована на лето 2014 года.
 Теория Большого взрыва — 12 января 2011 года был продлён на несколько сезонов, в том числе и на седьмой.
  — продлён на двадцать третий сезон 27 марта 2013 года.
 Хорошая жена — продлён на пятый сезон 27 марта 2013 года.
 Элементарно — продлён на второй сезон 27 марта 2013 года.

 The CW 
 Дневники вампира — продлён на пятый сезон 11 февраля 2013 года.
 Дневники Кэрри — продлён на второй сезон 9 мая 2013 года.
 Зои Харт из южного штата — продлён на третий сезон 26 апреля 2013 года.
 Красавица и чудовище — продлён на второй сезон 26 апреля 2013 года.
 Никита — продлён на четвёртый сезон 9 мая 2013 года.
 Сверхъестественное — продлён на девятый сезон 11 февраля 2013 года.
 Стрела — продлён на второй сезон 11 февраля 2013 года.
  — продлён на десятый сезон 29 июля 2013 года.
 Топ-модель по-американски — продлён на двадцатый сезон 16 октября 2012 года.

 Fox 
 The X Factor — продлён на третий сезон 22 октября 2012 года.
 Американский папаша! — продлён на девятый сезон 10 мая 2012 года.
 Воспитывая Хоуп — продлён на четвёртый сезон 4 марта 2013 года.
 Гриффины — продлён на двенадцатый сезон 10 мая 2012 года.
 Закусочная Боба — продлён на четвёртый сезон 16 октября 2012 года
 Кости — продлён на девятый сезон 8 января 2013 года.
 Новенькая — продлён на третий сезон 4 марта 2013 года.
 Последователи — продлён на второй сезон 4 марта 2013 года.
 Проект Минди — продлён на второй сезон 4 марта 2013 года.
 Симпсоны — продлён на несколько сезонов 7 октября 2011 года, в том числе и на двадцать третий.
 Хор — продлён на пятый сезон 19 апреля 2013 года.

 NBC 
 The Biggest Loser — продлён на пятнадцатый сезон 12 мая 2013 года.
  — продлён на восьмой сезон 19 августа 2009 года.
  — продлён на второй сезон 20 августа 2013 года.
  — продлён на восьмой сезон 19 августа 2009 года.
  — 14 марта 2013 года NBC объявили о возобновлении показа шоу и продлении его на четвёртый сезон
 Ганнибал — продлён на второй сезон 30 мая 2013 года.
  — продлён на два сезона 25 сентября 2012 года.
 Гримм — продлён на третий сезон 26 апреля 2013 года.
 Закон и порядок: Специальный корпус — продлён на пятнадцатый сезон 26 апреля 2013 года.
  — 13 ноября 2013 года NBC объявили о возобновлении показа шоу и продлении его на восьмой сезон.
 Парки и зоны отдыха — продлён на шестой сезон 9 мая 2013 года.
 Пожарные Чикаго — продлён на второй сезон 26 апреля 2013 года.
 Революция — продлён на второй сезон 26 апреля 2013 года.
 Родители — продлён на пятый сезон 26 апреля 2013 года.
 Сообщество — продлён на пятый сезон 10 мая 2013 года.
  — продлён на четырнадцатый сезон 12 мая 2013 года.

 Закрытия/Финалы сериалов 

 ABC 
 Как прожить с родителями всю оставшуюся жизнь — закрыт 10 мая 2013 года.
 Кантри в Малибу — закрыт 10 мая 2013 года.
 Красная вдова — закрыт 10 мая 2013 года.
 Не верь с*** из квартиры 23 — закрыт 22 января 2013 года.
 Парк авеню, 666 — закрыт 16 ноября 2012 года. Последний эпизод вышел на экраны 13 июля 2013 года.
 Последний час — сериал закрыт 1 марта 2013 после трёх эпизодов. Причиной стали низкие рейтинги. Премьера последнего эпизода состоялась 3 августа 2013 года.
 Последняя надежда — закрыт 16 ноября 2012 года Последний эпизод показан 24 января 2013 года.
  — закрыт 10 мая 2013 года.
 Следствие по телу — закрыт 10 мая 2013 года.
 Счастливый конец — закрыт 10 мая 2013 года.
 Частная практика — 19 октября 2012 года было анонсировано, что шестой сезон станет последним.Сериал завершился 22 января 2013 года.

 CBS 
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк — закрыт 10 мая 2013 года.
 Вегас — закрыт 10 мая 2013 года.
 Везунчик — закрыт 10 мая 2013 года.
  — 29 июля 2013 года подтверждено, что сериал снят с показа и транслироваться не будет.
 Партнёры — закрыт 16 ноября 2012 года после шести эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги.
 Правила совместной жизни — закрыт 10 мая 2013 года.
  — закрыт 18 февраля 2013 года после двух эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги. О том, будут ли переданы оставшиеся отснятые эпизоды, неизвестно.
 Сделано в Джерси — закрыт 10 октября 2012 года после двух эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги. Начиная с 29 декабря 2012 года начался показ оставшихся восьми эпизодов. Сериал стал первым закрытым проектом сезона.

 The CW 
 90210 — закрыт 28 февраля 2013 года. Последний эпизод вышел на экраны 13 мая 2013 года.
 Доктор Эмили Оуэнс — закрыт 28 ноября 2012 года. Сериал завершился 5 февраля 2013 года.
 Культ — закрыт 10 апреля 2013 года.
 Сплетница — 11 мая 2012 года было анонсировано, что шестой сезон станет последним The series concluded on December 17, 2012..

 Fox 
 Бен и Кейт — закрыт 23 января 2013 года Спустя два дня, когда завершились съёмки 16 из 19 запланированных эпизодов, производство сериала официально было свёрнуто.
 Грань — 26 апреля 2012 года было объявлено что пятый сезон станет последним The series concluded on January 18, 2013..
 Доктор мафии — 28 ноября 2012 года было объявлено, что шоу не получит полный сезон Последний эпизод был показан 7 января 2013 года.
 Контакт — закрыт 9 мая 2013 года.
  — закрыт в мае 2013 после завершения двадцать пятого сезона. Последний, двадцать шестой, сезон будет показан на канале Spike.
 Шоу Кливленда — проект заморожен на неопределённое время.

 Ion Television 
 Горячая точка — 1 мая 2012 было объявлено, что пятый сезон станет заключительным Сериал завершился 22 января 2013 года.

 NBC 
  — закрыт 11 июля 2013 года после выхода финала второго сезона 18 октября 2013 года было объявлено, что канал Lifetime готов принять шоу в своей сети.
  — закрыт 10 мая 2013 года.
  — закрыт 18 октября 2012 года после пяти эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги.
 Всю ночь напролёт — закрыт 9 мая 2013 года.
 Звезда моды — закрыт 27 июля 2013 года.
  — закрыт 19 апреля 2013 года после двух эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги. Последний эпизод был показан 23 апреля 2013 года.
  — закрыт 1 октября 2013 года после одного сезона.
 На старт! — закрыт 10 мая 2013 года.
 Не навреди — отменён 8 февраля 2013 года после двух эпизодов. Причиной были названы низкие рейтинги.
 Новая норма — закрыт 10 мая 2013 года.
 Обман — закрыт 8 мая 2013 года.
 Офис — 21 августа 2012 было анонсировано, что девятый сезон станет заключительным The series concluded on May 16, 2013..
  — закрыт 9 мая 2013 года.
 Пенсильвания-авеню, 1600 — закрыт 9 мая 2013 года.
  — 12 октября 2012 года было объявлено, что шоу снято с показа и транслироваться не будет.
 Смэш — закрыт 10 мая 2013 года.
 Студия 30 — 14 мая 2012 года было объявлено, что седьмой сезон будет заключительным. Сериал завершился 31 января 2013 года.
 Уитни'' — закрыт 9 мая 2013 года.

Топ недели

По количеству зрителей

По рейтингу от 18 до 49

Примечания

Ссылки 

2012 год в США
2013 год в США
Списки:Телевидение США